«Scream & Shout» — песня американского рэпера will.i.am, записанная при участии Бритни Спирс и выпущенная 20 ноября 2012 года в качестве третьего сингла из альбома #willpower.

Чарты 
«Scream & Shout» получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Песня пользовалась коммерческим успехом во всем мире, возглавив чарты в более чем 24 странах и попала в десятку лучших в Австралии, Швеции и Южной Кореи. В США песня поднялась на третью строчку в «Billboard Hot 100» и на первое место в параде «Dance/Electronic Songs». В Великобритании сингл поднялся на первую строчку парадов, став вторым для will.i.am, и в шестой раз для Бритни Спирс.

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Ссылки 

Синглы will.i.am
Песни will.i.am
Песни Бритни Спирс
Песни, написанные will.i.am
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs